Stati Uniti d'America
Gurley – città della Contea di Madison, Alabama
Gurley – villaggio della Contea di Cheyenne, Nebraska